Seaford kan verwijzen naar de volgende plaatsen:
Seaford (Delaware), in de Amerikaanse staat Delaware
Seaford (East Sussex), in het Engelse graafschap East Sussex
Seaford (New York), in de Amerikaanse staat Delaware